Anastasia Potapova e Vera Zvonarëva hanno vinto la prima edizione del torneo battendo in finale Alexandra Panova e Galina Voskoboeva col punteggio di 6-0, 6-3.

Teste di serie 

  Xenia Knoll /  Johanna Larsson (semifinale)
  Veronika Kudermetova /  Lidziya Marozava (primo turno)

  Monique Adamczak /  Jessica Moore (primo turno)
  Natela Dzalamidze /  Anastasia Rodionova (primo turno)

Wildcard 

  Sofya Lansere /  Elena Rybakina (primo turno)

  Polina Monova /  Maryna Zanevska (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Moscow River Cup 2018